Schwiete ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ernst Schwiete (1902–1970), deutscher Geologe, Hochschullehrer für Gesteinshüttenkunde
 Herbert Schwiete (1918–1994), deutscher Lehrer und Politiker